Jonas Lie kan syfta på:
Jonas Lie (författare) (1833–1908), en av Norges mest betydande författare
Jonas Lie (politiker) (1899–1945), norsk jurist, polischef och Quisling-politiker
Jonas Lie (målare) (1880–1940), norsk-amerikansk målare
Emil (Carl Jonas) Lie (1897–1976), norsk skulptör